Glucker ist der Familienname folgender Personen:

 August Glucker (1895–1975), deutscher Gymnastik- und Sportpädagoge
 Gisela Glucker (* 1951), deutsche Malerin, Zeichnerin, Objektkünstlerin, Illustratorin